Szilvási József (1915–?) román válogatott magyar labdarúgó, hátvéd
 Szilvási József (1930–2021) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Szilvási József (1951– ) adventista lelkész